Осцилля́тор () — класс конфигураций в «Жизни» — модели клеточного автомата, созданной Конвеем.

Описание 
Осциллятор — конфигурация клеточного автомата, которая после конечного числа поколений повторяется в изначальном виде и положении. Другими словами, осциллятор — это любой образец, который является предшественником самого себя, хотя до очередного повтора его состояния может проходить сколь угодно большое количество поколений.

Минимальное число поколений, через которое осциллятор возвращается в исходное состояние, называется периодом осциллятора. Осциллятор с периодом 1 обычно называется устойчивой конфигурацией, так как он не изменяется в ходе эволюции.

В зависимости от контекста, космические корабли также могут считаться осцилляторами, но обычно они рассматриваются в качестве отдельного типа фигур.

Примеры 
В «Жизни» конечные осцилляторы известны для всех периодов, кроме 19 и 41. Хотя существуют осцилляторы периода 34, все известные примеры считаются тривиальными, поскольку они состоят из отдельных компонент, осциллирующих с ме́ньшими периодами. К примеру, осциллятор с периодом 34 можно получить путём размещения во вселенной двух независимых осцилляторов с периодами 2 и 17. Осциллятор считается нетривиальным, если он содержит хотя бы одну клетку, период осцилляции которой равен периоду осциллятора.

Примечания

Внешние ссылки 
 
 
 Eric Weisstein Treasure Trove of the Life Cellular Automaton Oscillators
 LifeWiki List of known oscillators
 Game of Life Information Class 2 Objects — Oscillators
 A collection of oscillators in the Game of Life (zip file)

Конфигурации клеточных автоматов